NON steht für:

 NON, Pseudonym von Boyd Rice (* 1956), US-amerikanischer Musiker
 Flugplatz Nonouti (IATA-Code), im pazifischen Inselstaat Kiribati
 Narrenring Oberer Neckar, Narrenvereinigung in Oberndorf am Neckar und Umgebung

Non steht für:
 Non (Liturgie), eine Hore im Stundengebet der katholischen Kirche
 Non (Oklahoma), Ort im Hughes County
 Non (Biboki Feotleu), Ort im indonesischen Distrikt Biboki Feotleu, Westtimor
 Non, usbekischer Name für Brot, siehe Naan (Lebensmittel)

Non ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Patricia Non, philippinische Kleinunternehmerin

non steht für:
 Altnordische Sprache, der Sprachcode nach den ISO-Standards 639-2 und 639-3

Siehe auch:
 Non oder Der vergängliche Ruhm der Herrschaft
 None (Begriffsklärung)
 Nonn

Abkürzung